Pasquale Clemente (1848-1925) – politico e agronomo, Senatore della XXIV legislatura del Regno d'Italia 
 Pasquale Clemente (1894-1982) – politico e notaio, Senatore della II legislatura della Repubblica Italiana 
 Pasquale Clemente (1965-) – giornalista